Драцулести је била племићка породица и династија која је наизменично владала Кнежевином Влашком од почетка 15. века до краја 16. века. Потекла је из породице Басараб те је стално била у сукобу са супарничком династијом Данести која је такође потекла од Басараба и претендирала на престо. Драцулести су имали подршку влашких бољара, иако су сматрани "незаконитом" граном Басараба, за разлику од Данестија који су имали подршку олтенијских бољара и били сматрани "законитом" граном. Чланови династије Драцулести су владали Влашком до њеног уједињења са Трансилванијом и Молдавијом 1600. године под Михајом II Храбрим. Утемељитељ династије био је Влад II Дракул, син једног од најважнијих владара династије Басараб, Мирче Старијег, а најпознатији члан династије Драцулести био је Дракулов син Влад III Дракула. Име Драцулести настало је када је Влад II ушао у Витешки ред Змаја и био назван Дракул - Змај.

Породично стабло 

Династија Дракулести